Santa Matilde puede referirse a:

 Matilde de Ringelheim, madre de Otón I de Alemania;
 Matilde de Hackeborn, monja cisterciense del monasterio de Helfta; o
 Companhia Industrial Santa Matilde, una marca de coches brasileña.